

Presentación previa 
Aljaž Bedene fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Miljan Zekić derrotó en la final a Stefano Napolitano.

Cabezas de serie 

  Andrej Martin (Cuartos de final)
  Marco Cecchinato (Semifinales)
  Marco Trungelliti (Semifinales)
  Márton Fucsovics (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Alessandro Giannessi ''(Cuartos de final)
  Luca Vanni ''(Cuartos de final)
  Facundo Argüello ''(Primera ronda)
  Marsel İlhan ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Todi 2016